Francy – ipocoristico dei nomi propri di persona Francesco e Francesca
Francy – canzone di Paola & Chiara contenuta nell'album Ci chiamano bambine
Francy – canzone di Gianluca Grignani contenuta nell'album Cammina nel sole
Nedda Francy – attrice argentina